Ubisoft Connect (ранее Uplay) — сервис цифрового распространения компьютерных игр, DRM, сетевой игры и общения, созданный компанией Ubisoft. Поддерживает систему достижений/трофеев, используемую в других подобных сервисах. Это ребрендинг предыдущей службы Ubisoft Uplay, которая была впервые представлена в 2009 году, а ребрендинг Ubisoft Connect был представлен в 2020 году.

Особенности 
Ubisoft Connect позволяет игрокам общаться с другими геймерами и получать вознаграждения за очки, выдаваемые за выполнение определённых Испытаний в играх Ubisoft. Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо охарактеризовал это так: «Чем больше вы играете, тем больше можете получить».

В каждой игре с поддержкой Ubisoft Connect есть несколько особенных испытаний за выполнение которых игроку начисляются очки опыта. У учётной записи Ubisoft есть уровень, который можно повысить проходя испытания и зарабатывая Ubisoft Connect XP. При достижении нового уровня в Ubisoft Connect игрок зарабатывает очки Units, которые можно потратить на внутриигровые награды.

Приложение Ubisoft Connect на компьютерах Windows также служит витриной магазина и инструментом управления цифровыми загрузками. Игроки могут покупать игры Ubisoft через его магазин, а также управлять загрузками и обновлениями игр.

Дополнительная служба подписки Ubisoft+ позволяет подписчикам иметь доступ к полной библиотеке игр Ubisoft, а также немедленный доступ к новейшим играм и закрытым бета-тестам для будущих игр.

История 
Система Uplay была впервые представлена ​​вместе с выпуском Assassin’s Creed II 17 ноября 2009 года.

Клиент Uplay появился только 3 июля 2012 года, заменив Ubisoft Game Launcher. Рабочий клиент предлагал награды и ссылку на профиль игроков. Клиент был похож на Steam и Origin, где пользователи могли купить и запустить игру.

Для доступа к клиенту необходима единая учётная запись Uplay, которую можно использовать на разных платформах (игровые приставки, PC и мобильные устройства), а также для доступа к онлайн-сайтам и форумам Ubisoft. Если клиенты уже имеют учётную запись Uplay, они могут использовать свои существующие учётные данные для входа в клиент Uplay. В противном случае им будет предложено создать новую учётную запись при первом подключении к сервису.

DRM 
Первоначальная версия Uplay для Windows требовала от игроков постоянного подключения к Интернету для игр с поддержкой Uplay. Игры в библиотеке клиента не запустятся без активного интернет-подключения, а потеря соединения во время игры приведёт к остановке игры, загрузке последнего сохранения или отправке игроков обратно на последнюю контрольную точку в зависимости от конкретной игры. В некоторые игры, такие как Assassin’s Creed II, позже были внесены исправления для сохранения точного местоположение игрока до момента потери соединения и его возврата на исходное местоположение после восстановления подключения к Интернету. Данная система быстро подверглась жёсткой критике после атаки на DRM-серверы Ubisoft в начале марта 2010 года, в результате чего Silent Hunter 5 и Assassin’s Creed II были недоступны в течение нескольких дней.

В конце 2010 года требование активного интернет-подключения было незаметно «убрано» из игр с поддержкой Uplay и заменено на единичную проверку соединения при запуске игры. Тем не менее, постоянное требование активного интернет-подключения вернулось в 2011 году с выпусками Driver: San Francisco и From Dust, последняя же игра требовала только однократную онлайн-активации при установке.

В сентябре 2012 года сотрудники Ubisoft в своём интервью подтвердили, что в дальнейших играх не будет использоваться постоянное требование активного соединения с Интернетом, вместо этого необходимо будет однократно активировать игру при установке. Однако The Crew, выпущенный в 2014 году, требовал у игрока активное интернет-соединение, чтобы играть.

В некоторых играх Ubisoft для доступа к сетевому и многопользовательскому контенту требуется сетевой абонемент, известный как «Uplay Passport». В октябре 2013 года Ubisoft объявила, что прекратит использование сетевых абонементов для будущих игр, и предоставила бесплатный «Uplay Passport» для Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Обвинение в наличии руткита 
В июле 2012 года Тавис Орманди, инженер по информационной безопасности в Google, заявил, что Uplay DRM является руткитом и представляет серьёзную угрозу безопасности. Программное обеспечение устанавливает плагин для браузера, который обеспечивает доступ к системе. Орманди написал проверочный код для эксплойта. Предполагается, что эксплойт был исправлен в версии 2.0.4, выпущенной 30 июля 2012 года.

Ребрендинг 
29 октября 2020 года сервисы Uplay и Ubisoft Club объединились в Ubisoft Connect. Появилась новая система лояльности: за выполнение различных заданий игроки могут повышать уровень учётной записи и получать очки Units. Заработанное можно потратить на покупку внутриигровых предметов. Также введено сохранение прогресса на всех устройствах, где выполнен вход в Ubisoft Connect.

Подписка Ubisoft+ 
Ubisoft представила свой запланированный сервис подписки Uplay+ во время E3 2019. В сентябре 2019 года компания запустила ежемесячную подписку Uplay+, которая даёт доступ ко всему каталогу игр Uplay за определённую плату. В каталоге более сотни игр, которые доступны со всеми вышедшими дополнениями. Услуга была предложена как в магазине Uplay, так и для пользователей Google Stadia. Позже была переименована на Ubisoft+

Критика 
Приём Uplay критиками и публикой был в основном негативным. Джон Уокер, писатель на сайте «Rock, Paper, Shotgun», назвал это «техническим беспорядком» и сказал, что «им нужно просто уйти» из-за падения сервера после выпуска Far Cry 3, который временно сделал игру недоступной. Кайл Орланд из «Ars Technica» говорит, что «Uplay не очень понравился игровому ПК-сообществу», описывая историю технических ошибок и проблем, связанных с DRM. Патрик Клепек, писатель на сайте «Giant Bomb», раскритиковал ту же точку зрения, заявив, что желание Ubisoft запустить собственный дистрибьюторский сервис не принесло реальной пользы потребителям, и описал тактику, которую они использовали, чтобы заставить людей использовать её, как раздражающую и непривлекательную. Составляя сравнение для сайта «GadgetReview», в котором он сравнивал три основные дистрибутивные платформы — Uplay, Steam и Origin — Шон Сандерс раскритиковал сервис за использование большого объёма памяти, предлагая меньше возможностей, чем у его конкурентов. Резюмируя популярное мнение о сервисе, Бренна Хиллиер из «VG247» сказала, что «Uplay — одна из менее популярных систем DRM для PC, но все ваши пылкие пожелания, чтобы она умерла, не увенчались успехом».

Игры с поддержкой Ubisoft Connect 

серия Assassins’s Creed
 Assassin's Creed II
 Assassin's Creed: Brotherhood
 Assassin’s Creed: Revelations
 Assassin’s Creed III
 Assassin’s Creed IV: Black Flag
 Assassin’s Creed Unity
 Assassin’s Creed Rogue
 Assassin’s Creed Syndicate
 Assassin’s Creed Origins
 Assassin’s Creed Odyssey
 Assassin’s Creed Valhalla

серия Far Cry
 Far Cry 3
 Far Cry 3: Blood Dragon
 Far Cry 4
 Far Cry Primal
 Far Cry 5
 Far Cry New Dawn
 Far Cry 6

серия Tom Clancy’s
 Tom Clancy’s EndWar
 Tom Clancy’s H.A.W.X. 2
 Tom Clancy’s Ghost Recon
 Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier
 Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
 Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
 Tom Clancy’s Rainbow Six
 Tom Clancy’s Rainbow Six 3: Raven Shield
 Tom Clancy’s Rainbow Six: Lockdown
 Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas
 Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas 2
 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
 Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction
 Tom Clancy's Splinter Cell
 Tom Clancy’s Splinter Cell: Pandora Tomorrow
 Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory
 Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction
 Tom Clancy's Splinter Cell: Double Agent
 Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist
 Tom Clancy’s The Division
 Tom Clancy’s The Division 2

серия Trials
 Trials Evolution
 Trials Fusion
 Trials Rising

серия Watch Dogs
 Watch Dogs
 Watch Dogs 2
 Watch Dogs: Legion

серия Might & Magic
 Might & Magic Heroes VI
 Might & Magic Heroes VII
 Might & Magic X: Legacy

серия The Crew
 The Crew
 The Crew 2

серия MotionSports
 MotionSports
 MotionSports Adrenaline

серия Your Shape
 Your Shape: Fitness Evolved
 Your Shape: Fitness Evolved 2012
 Your Shape: Fitness Evolved 2013

серия Just Dance
 Just Dance 3 (только на Xbox 360)
 Just Dance 4
 Just Dance 2014
 Just Dance 2015
 Just Dance 2016
 Just Dance 2017
 Just Dance 2018
 Just Dance 2019
 Just Dance 2020

Остальные игры

 Anno 2070
 Avengers: Battle for Earth
 Beyond Good & Evil
 Beyond Good & Evil 2
 Brothers in Arms: Furious 4
 Call of Juarez: The Cartel
 Child of Light
 Driver: San Francisco
 ESPN Sports Connection
 Flashback (2013)
 For Honor
 From Dust
 Immortals: Fenyx Rising
 Marvel Avengers: Battle for Earth
 Monopoly Plus

 My Fitness Coach Club
 Prince of Persia: The Sands of Time
 Prince of Persia: Warrior Within
 Prince of Persia: The Two Thrones
 Prince of Persia (2008)
 Prince of Persia: The Forgotten Sands
 Prince of Persia: The Sands of Time – Remake
 PowerUp Heroes
 Pure Football
 R.U.S.E.
 Rabbids Land
 Raving Rabbids: Alive & Kicking
 Rayman Legends
 Riders Republic
 Rocksmith 2014

 Scott Pilgrim vs. The World: The Game — Complete Edition
 Shaun White Skateboarding
 Silent Hunter V: Battle of the Atlantic
 Spartacus Legends
 The Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn
 The Settlers 7: Paths to a Kingdom
 Toys’R’Us Towers
 ZombiU

См. также 
 Steam
 Origin
 Цифровая дистрибуция

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ubisoft Connect

Программное обеспечение для Windows
Индустрия компьютерных игр
Проприетарное программное обеспечение
Бесплатное программное обеспечение
Социальные сети
Программное обеспечение для macOS
Ubisoft